Schepetowka () ist ein russischer Ortsname:
 Schepetowka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland (bis 1938 Schillkojen, 1938 bis 1946 Auerfließ, Kreis Niederung/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Schepetiwka, russischer Name der ukrainischen Stadt in der Oblast Chmelnyzkyj
 Schepetowka (Krim), russischer Name des ukrainischen Dorfes Schepetiwka im Rajon Bachtschyssaraj auf der Krim